Descendência
Linhagem

Ou ainda:
The Descendants —  filme americano de 2011, dirigido por Alexander Payne
Descendants — filme americano de 2015, do Disney Channel
Zhe descendente (Җ,җ) —  uma letra do alfabeto cirílico
Aorta descendente — a porção terminal da aorta
Compatibilidade reversa — ou compatibilidade descendente em tecnologia, produto é capaz de assumir o lugar de um outro mais antigo, interagindo com outros produtos que foram desenhados para funcionar com a versão anterior

Desambiguação